

Села:
 Карпівка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Карпівка — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Карпівка — Дніпропетровська область, Широківський район
 Карпівка — Донецька область, Лиманський район
 Карпівка — Донецька область, Олександрівський район
 Карпівка — Донецька область, Слов'янський район
 Карпівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Карпівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Карпівка — Чернігівська область, Городнянський район

 Карпівка — назва села Дворіччя Нижньогірського району України до 1948 року

Карпівка () — село, Мінська область, Крупський район

Див. також 
 Семено-Карпівка